Cabra del Santo Cristo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabra del Santo Cristo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Cabra del Santo Cristo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar